Дни грома:

 Дни грома — американский боевик 1986 года.
 Дни грома — американская спортивная драма 1990 года.